Kárhozat (1987) Tarr Béla filmje
 Kárhozat (1997) Bernáth Zsolt filmje
lásd még
 pokol, számos vallás és mitológia szerint az örök vagy hosszú ideig tartó büntetés helye